Nukariit bezeichnet:
 Nukariit (Berg), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nukariit (Inselgruppe) (Tre Brødre), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland